Смо́лино — топоним:

Населённые пункты 
Россия
 Смолино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Смолино — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Смолино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Смолино — деревня в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Смолино — посёлок в составе города Курган Курганской области.
 Смолино — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Смолино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Смолино — посёлок в Володарском районе Нижегородской области.
 Смолино — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Смолино — деревня в Усть-Ишимском районе Омской области.
 Смолино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Смолино — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Смолино — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Смолино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Смолино — деревня в Каменском районе Свердловской области.
 Смолино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Смолино — деревня в Сарапульском районе Удмуртии.
 Смолино — посёлок при одноимённой железнодорожной станции в Сосновском районе Челябинской области.
 Смолинский (Смолино) — посёлок в составе города Челябинска.

Украина
 Смолино — посёлок городского типа в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Смолино — село в Пустогородский сельском совете Глуховского района Сумской области.

Станция 
 Смолино — станция Южно-Уральской железной дороги в Сосновском районе Челябинской области.

Озеро 
 Смолино — озеро в городе Челябинске.

См. также 
 Смолина
 Смолин